

События 
 Завершение «Церковной истории народа англов» Беды Достопочтенного (около 673-735).
 731—732 — Эмир Испании Абду-р-Рахман аль-Гафики.
 731—741 — Папа римский святой Григорий III.
 Папа Григорий III предаёт иконоборцев анафеме.
 Крупный набег японцев на Корею.
 Смерть Кюль-тегина

Родились 
 Абдаррахман I, эмир, основатель династии кордовских Омейядов.
 Отомо но Отомаро, японский полководец.

См. также